Naselja u Hrvatskoj:
 Čemernica (Virovitica), gradsko naselje Virovitice
 Čemernica Lonjska, naselje u općini Kloštar Ivanić

Naselja u BiH:
 Čemernica (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Čemernica (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Čemernica (Pale-Prača, BiH), naselje u općini Pale

Ostali zemljopisni pojmovi:
 Čemernica (planina u BiH), planina u Bosni i Hercegovini.
 Čemernica (arheološko nalazište), Prisoje, Dicmo, Hrvatska
 Čemernica (rijeka u BiH), rijeka u BiH, pritoka Fojničke rijeke
 Čemernica (rijeka u Srbiji), rijeka u Srbiji, pritoka zapadne Morave